En biologie, une race désigne une subdivision d'une espèce domestique fondée sur des caractères héréditaires. Voir par exemple :
 Race (chat) ;
 Race (cheval).
 La notion de race humaine est une application contestée de la notion de race biologique à l'espèce humaine ; elle est cependant parfois utilisée officiellement :
 Race (recensement des États-Unis).
 Le mythe des races est un récit anthropogonique de la mythologie grecque.
 Au tennis, la Race (abréviation de ATP Race) est un classement cumulatif des joueurs masculins en fonction de leurs résultats de l'année calendaire.
 RACE est un club automobile d'Espagne, Real Automóvil Club de España.
 Race est un film indien de Bollywood sorti en 2008.
 Race est le titre anglophone de La Couleur de la victoire, un film biographique franco-germano-canadien coproduit et réalisé par Stephen Hopkins, sorti en 2016.

Personnalités 
 Harley Race (1943-2019), catcheur américain.

Homonymie de titre